Jarowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Jarowoje, Stadt in der Region Altai
 Jarowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Gertschen, 1938 bis 1946 Gertenau, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Jarowoje, untergegangener Ort im Rajon Gurjwsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Wange, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Jarowoje (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad

ru:Яровое (значения)